Walther und Cronegk ist der Familienname folgender Personen:

 Balthasar Wilhelm von Walther und Cronegk (1721–1796), deutscher Major
 Wilhelm von Walther und Cronegk (1739–1808), deutscher Generalmajor